Classics puede referirse:
 Al álbum de Aphex Twin
 Al álbum de C.C. Catch
 Al álbum de Era
 Al álbum de Sarah Brightman
 Al álbum de Patty Loveless